УИАА (аббрев.):
 УИАА (разг. русиф., от ) — международный союз альпинистских ассоциаций
 УИАА — тормозящий полусхватывающий узел в альпинизме, используемый для страховки при подъёме или спуске по верёвке
 Двойной УИАА — тормозящий полусхватывающий узел в альпинизме, используемый при спасательных работах на спуске по верёвке для страховки пострадавшего